Philly, bijnaam van de Amerikaanse stad Philadelphia
Pete Philly, een Nederlandse zanger/MC
Philly (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 2001 t/m 2002